RSC Anderlecht w sezonie 2017/2018 – klub ten grał w rozgrywkach klubowych w Belgii i w Europie.

Anderlecht zakończył ten sezon jako trzeci zespół w Eerste klasse, w Pucharze Belgii odpadł po drugim meczu. Brał udział w Lidze Mistrzów i odpadł w fazie grupowej.

Trenerem był Belg Hein Vanhaezebrouck.

Skład

Sztab szkoleniowy

Superpuchar

Jupiler Pro League

Wyniki

(own) - gol samobójczy; (pen.) - gol strzelony z rzutu karnego

Puchar Belgii

Europejskie puchary

(own) - gol samobójczy; (pen.) - gol strzelony z rzutu karnego

Bibliografia 

pl.fctables.com/teams/club-brugge-182864 (ang.) [Dostęp:05.08.2018] - sekcja dot. rozgrywek krajowych
www.footballsquads.co.uk/archive.htm (ang.) [Dostęp:05.08.2018] - sekcja skład
www.90minut.pl/ [Dostęp:05.08.2018] - sekcja rozgrywki europejskie
RSC Anderlecht w poszczególnych sezonach